Fayez Sarofim & Co. US Men’s Clay Court Championship 2014 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 w sezonie 2014 z cyklu US Men’s Clay Court Championships rozgrywany w dniach 7–13 kwietnia 2014 roku w Houston na kortach ziemnych o nagród wynoszącej 474 005 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Stanach Zjednoczonych